Крёйсвейк () — нидерландская фамилия.
 Крёйсвейк, Арнолд (род. 1984) — нидерландский футболист
 Крёйсвейк, Стивен (род. 1987) — нидерландский шоссейный велогонщик